

Карпово — село в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Карпово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Карпово — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Карпово — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Карпово — село, Солнечногорський міський округ, Московська область
 Карпово — село, Солонешенський район, Алтайський край
 Карпово — присілок, Уфимський міський округ, Башкортостан

Див. також 
 Коропове